America Oggi peut désigner :
 America Oggi, le titre italien du film de Robert Altman Short Cuts, sorti en 1993, lauréat du Lion d'or lors de la  Mostra de Venise ;
 America Oggi, un quotidien en langue italienne, fondé en 1988, publié aux États-Unis à destination de la communauté italienne des États-Unis.